Szumakow () – nazwisko oraz nazwa toponimów w Rosji

Osoby 
 Walerij Szumakow – rosyjski chirurg
 Siergiej Szumakow – rosyjski hokeista

Miejscowości 
 Szumakow – chutor w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Szumakow – chutor w rejonie obojańskim obwodu kurskiego

Zobacz także 
 Szumaki – wieś na Białorusi

Strony ujednoznaczniające